Lunga Point — cabo em Guadalcanal, ilhas Salomão
Rio Lunga — em Guadalcanal
Seu Lunga — poeta e repentista brasileiro de  Juazeiro do Norte